Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Justin Bower 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 André Sá (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Bob Bryan (secondo turno)

 Daniel Nestor (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Jeff Salzenstein (secondo turno)
 Julián Alonso (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2001